Saat steht für

 Saat, Vorgang das Säens
 Saatgut
 Ölsaat, Samen, aus denen Pflanzenöl gewonnen wird
 Saat (Einheit), ein historisches Flächenmaß

Saat oder Sa'at ist der Familienname folgender Personen:

 Alfian bin Sa'at (* 1977), singapurischer Schriftsteller
 Beren Saat (* 1984), türkische Schauspielerin  
 Mari Saat (* 1947), estnische Schriftstellerin

Siehe auch:
 SAAT
 Die Saat, ein Roman (2009)
 Des Teufels Saat, ein Science-Fiction-Film (1977)